Еремеевский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Башкортостан 
 Еремеевский сельсовет Чишминского района

Вологодская область 
 Еремеевский сельсовет Шекснинского района

Коми 
 Еремеевский сельсовет Троицко-Печорского района (упразднён в 2000 году с преобразованием в административную территорию — посёлок сельского типа Приуральский)

Московская область 
 Еремеевский сельсовет Истринского района (упразднён в 1939 году)

Омская область 
 Еремеевский сельсовет Полтавского района (упразднён в 2001 году с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Пензенская область 
 Еремеевский сельсовет Сосновоборского района

Тверская область 
 Еремеевский сельсовет Спировского района (упразднён в конце 1990-х с реорганизацией сельсоветов в сельские округа)

Украина

Одесская область 
 Еремеевский сельский совет Раздельнянского района (упразднён в 2020 году)